MRF kan syfta:
MRF – en branschorganisation för bilhandlare och bilverkstäder i Sverige, se Motorbranschens Riksförbund
MRF – ett amfibieförband som sattes upp under Vietnamkriget, se Mobile Riverine Force
MRF – en service i mobila nätverk, se Media Resource Function